

Biologie
 Adenosinetrifosfaat, de drager van chemische energie in alle levende cellen

Overig
 Accord Transport Perissables, een internationale regeling voor het transport van bederfelijke goederen
 Adenosine Trifosfaat Preparaat, een album van de Belgische punkband Belgian Asociality
 Advanced Travel Partners, een reisreserveringsportaal op het internet
 All Tomorrow's Parties, een muziekfestival in Engeland
 Association of Tennis Professionals, de bond van mannelijke professionele tennissers
 Assocjazzjoni Trasport Pubbliku, het openbaarvervoersbedrijf van Malta
 ATP-toernooi van Metz,  Open de Moselle, een jaarlijks tennistoernooi voor mannen